Motocyklowe Grand Prix Ameryk 2016 – trzecia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 10 kwietnia 2016 roku na torze Circuit of the Americas.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Linki zewnętrzne 
 Wyścig na stronie MotoGP

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2016
2016 w Stanach Zjednoczonych
Sporty motorowe w Stanach Zjednoczonych
Sport w Austin